Николай Волжин:
 Волжин, Николай Михайлович (настоящая фамилия Падарин; 1867—1918) — российский драматический актёр.
 Волжин, Николай Николаевич (1854 — после 1917) — генерал-майор, командир 10-го и 6-го полков Оренбургского казачьего войска.